erzgebirgisch steht für:
 das Erzgebirge betreffend
 Erzgebirgisch, ein deutscher Dialekt im Erzgebirge und im Oberharz
 Erzgebirgische Küche, regionaler Kochstil und kulinarische Spezialitäten des Erzgebirges
 Erzgebirgische Volkskunst, Art der kunstvollen Holzverarbeitung im Erzgebirge

Siehe auch: